Владимир Викторович Рулев (1951-2011) — заслуженный тренер по прыжкам в воду.

Биография 
Владимир Рулев тренировал олимпийскую чемпионку Веру Ильину, победительницу первенства Европы Марию Полякову и чемпионку Европы Наталью Умыскову, обладателя Кубка Европы Дмитрия Байбакова. Вера Ильина говорила о Владимире Рулеве как о человеке, который всю жизнь ее тренировал, и помог с подготовкой синхронных прыжков.

Наталья Умыскова под руководством Владимира Рулева, занимала на трамплине 6 место, выступая на Кубке Европы.

Владимир Рулев повлиял на становление чемпионов Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина — Дмитрия Саутина и Дмитрия Байбакова. Когда Дмитрий Сайтин остался без партнера в спорте, Владимир Рулев предложил попробовать ему выступать с его учеником Дмитрием Байбаковым, и они стали первыми на чемпионате Европы.

Магистратский суд Мельбурна оштрафовал Владимира Рублева за нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте в 2007 году. Горничная гостиницы обвиняла тренера Рулева в том, что в состоянии алкогольного опьянения он сорвал с нее значок. Тренер свою вину отрицал. После скандала Владимир Рулев был отстранен от работы в сборной решением руководства федерации.

Владимир Викторович Рулев умер 31 июля 2011 года во время проведения пятой летней Спартакиады в Пензе.

Похоронен на Домодедовском кладбище  Московской области.

Память 
В стране проводятся всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера России Владимира Викторович Рулева. В 2014 году в турнире приняло участие более 100 спортсменов.

Примечания 

Тренеры по прыжкам в воду
Умершие 31 июля
Умершие в 2011 году